Ketawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ketawang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,55, long 112,01), 
 Desa Ketawang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,76, long 111,51), 
 Desa Ketawang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,66, long 112,13), 

Robotskapade Indonesienförgreningar